OLVI, Onze-Lieve-Vrouw-Instituut gelegen in de tweebruggenstraat te Gent
 Olvi (brouwerij), Finse brouwerij
 Olvi Cola, cola merk van de bovengenoemde brouwerij